Bondo kan avse:

Geografi

Burkina Faso 

 Bondo (ort i Burkina Faso), Boucle du Mouhoun,

Indonesien 

 Bondo, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah,

Italien 

 Bondo, Trento, frazione, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Kenya 

 Bondo (distrikt) i Kenya
 Bondo (stad i Kenya), ort, Siaya,

Kongo-Kinshasa 

 Bondo (territorium), 
 Bondo (ort i Kongo-Kinshasa),

Mali 

 Bondo (ort i Mali), Koulikoro,

Schweiz 

 Bondo, Schweiz, ort i kantonen Graubünden, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar